Nick Savoy ou Savoy é o pseudônimo de Nicholas Benedict, homem de negócios, autor e conselheiro de relacionamentos canadense. Savoy é o presidente e diretor da Love Systems (anteriormente Mystery Method Corporation) e autor de Magic Bullets - A Fórmula Mágica.

Biografia
Nick Benedict nasceu em 1974 em St John's, Canadá e se formou na Universidade McGill em Montreal, Canadá. Em 2003 ele completou seu MBA (Mestrado em Administração de Empresas) na Wharton School da Universidade da Pensilvânia .
Nick Savoy foi mencionado no livro The Game . Como ele próprio conta, Savoy teve muito pouco sucesso com o sexo oposto até descobrir a communidade dos Pick-Up Artists (artistas da conquista). Em 2003, ele terminou com sua namorada de longa data e se mudou para uma nova cidade por razões profissionais. Através de muita experimentação, ele desenvolveu um sistema eficaz para conhecer e atrair mulheres e decidiu disseminar essas ideias . Em Agosto de 2004, Nick Savoy e Erik von Markovik (Mystery) criaram a Mystery Method Corporation, onde ambos eram instrutores . A Mystery Method Corp, atualmente conhecida como Love Systems, foi a primeira companhia a oferecer treinamentos práticos de sedução, onde Mystery e Nick Savoy treinavam homens na arte de atrair e seduzir mulheres em bares e boates .

Em 2007, Savoy e Mystery haviam decidido aparecer juntos na série de TV americana da VH1 "The Pick-up Artist". Porém, divergências profissionais entre os dois determinaram que Nick Savoy não aparecesse. Ele ajudou a conceber e desenvolver a série de TV e acabou sendo creditado no papel de consultor.

Nick Savoy é co-autor do Love Systems Routines Manual (o Manual de Rotinas da Love Systems) e em 2007 lançou seu primeiro livro, Magic Bullets - A Fórmula Mágica, um manual de referência para homens sobre como seduzir mulheres.

Nick Savoy é o presidente e diretor da Love Systems, anteriormente conhecida como Mystery Method Corp . Em 2008, Nick Savoy apareceu num programa da Fox News , onde foi entrevistado e discutiu seu método de sedução. Mike Botwin, psicólogo e professor da Universidade Fresno State, concluiu que o método desenvolvido e ensinado por Nick Savoy se baseia em princípios biológicos e psicológicos . Nick Savoy também apareceu nos programas de TV "Dr. Phil", em Abril de 2008 , "Spike TV", em Agosto de 2008  e The Tyra Banks Show em Julho de 2009 .

Savoy mora em Los Angeles, Califórnia. Ele foi convidado a escrever para as revistas The New York Times, Girls Gone Wild Magazine, Maxim e FHM.

Referências

Ligações externas
Love Systems
Nick Savoy's official biography
Profile & Compendium of Nick Savoys works

Empresários do Canadá
Sedução